Engberg ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Engberg (* 1951), schwedischer Musiker
 Hanne Engberg (* 1935), dänische Schriftstellerin
 Jan Engberg (* 1962), dänischer Sprachwissenschaftler
 Katrine Engberg (* 1975), dänische Autorin, Tänzerin, Choreografin und Regisseurin
 Lars Engberg (1943–2017), dänischer Politiker
 Lotta Engberg (* 1963), schwedische Sängerin
 Maud von Rosen-Engberg (1902–1988), schwedische Bildhauerin und Autorin
 Mia Engberg (* 1970), schwedische Filmregisseurin

Engberg ist der Name folgender Orte:
 Engberg (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Engberg (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Engbergs
 Engenberg